Martin steht für:
 Martin, Familien- sowie männlicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Martin (Familie), einer der Stämme von Galway
 Liste Dr. Martin, eine österreichische Partei im Europäischen Parlament
 Lockheed Martin F-35, US-Kampfflugzeug
 Martin (Film), Film von George A. Romero
 Martín (Hache), spanisch-argentinischer Spielfilm von Adolfo Aristarian
 Martin-Notation (auch: Krähenfußnotation; englisch crow's foot notation), nach James Martin, Bachmann und Odell, Notation zur semantischen Datenmodellierung

Heilige:
 Martin von Tours (* um 316/317; † 397), dritter Bischof von Tours
 Martin von Vertou (527–601), franz. Eremit und Klostergründer
 Martin I. (Papst) (* um 600; † 655), Papst
 Martín de Porres (1579–1639), peruanischer Dominikaner

Unternehmen:
 Möbel Martin, Möbelhändler aus dem Saarland
 Glenn L. Martin Company (Martin Marietta, Lockheed Martin), US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Martin Archery, US-amerikanischer Sportbogenhersteller
 Martin Band Instrument Company, US-amerikanischer Hersteller von Musikinstrumenten
 Martin Guitars, US-amerikanische Instrumentenbaufirma
 Martin Professional, dänischer Hersteller für professionelle Bühnenbeleuchtung
 Martinair, niederländische Fluggesellschaft
 Aston Martin, britischer Automobilhersteller
 Martin Automobiles, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Martin Spéciale, ehemalige französische Automarke
 Hall & Martin, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Martin & Walker, britischer Automobilhersteller
 Martin Motor Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1898–1900)
 Martin (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903)
 Martin Carriage Works, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen (1888–1918) und Automobilhersteller (1905–1915)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Martin (Alabama)
 Martin (Florida)
 Martin (Georgia)
 Martin (Idaho)
 Martin (Indiana)
 Martin (Kentucky)
 Martin (Louisiana)
 Martin (Maine)
 Martin (Michigan)
 Martin (Minnesota), im Itasca County
 Martin (Mississippi)
 Martin (Nebraska)
 Martin (Nevada)
 Martin (New Hampshire)
 Martin (New York)
 Martin (North Dakota)
 Martin (Ohio)
 Martin (Oklahoma)
 Martin (Pennsylvania)
 Martin (Pennsylvania)
 Martin (South Carolina)
 Martin (South Dakota) im Bennett County
 Martin (Tennessee)
 Martin (Utah)
 Martin (Washington)
 Martin (West Virginia)

Sonstige geografische Objekte:
 Martin (Slowakei), Stadt in der Slowakei
 Martin (Fluss), Nebenfluss des Río Aragón in Spanien
 Martin (Vulkan), Vulkan im Katmai National Park in Alaska
 Martin Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Martin Dome, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Martin-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Martin-Halbinsel, Halbinsel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Martin Hill (Antarktika), Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Martin Hills, Bergkette im Ellsworthland, Antarktika
 Martin Ice Rise, Eisdom vor der Küste der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Martin Island, diverse Inseln
 Martin-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Martin-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Martin-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Martin Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Martin-Riff, Felsenriff vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Martin Valley, Insel auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Martin, Vulkan in Alaska, Vereinigte Staaten
 Mount Martin (Antarktika), Berg im Palmerland, Antarktika
 Point Martin, Landspitze von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Okres Martin, Verwaltungseinheit in der Slowakei
 St. Martin (Insel), Insel in der Karibik

Siehe auch:
 Liste der Wappen mit Martin von Tours
 Martin County, mehrere Verwaltungseinheiten
 Martin Township
 Martin Airport
 Martin der Mann
 De Martin
 Martina
 Martinec
 Martinius
 Martinho
 Martinos
 Martinozzi
 Martins
 Martinů
 Martinus
 Martiny
 Märtin
 Martyn
 Port Martin
 San Martin
 Sankt Martin
 Saint-Martin
 Bruder Martin
 Trockener Martin
 Villa Martin
 Martinsches Gesetz, Linguistik
 Martin, ne...?!, Album von Diether Krebs